Futebol Clube da Chicoil, ou Clube Recreativo e Desportivo Chicoil, é um clube de futebol da cidade de Menongue, a capital da província do Cuando-Cubango, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1998.

É ligado ao grupo empresarial Grupo Chicoil S.A.R.L.

Clubes de futebol de Angola